Azócar ist der Nachname folgender Personen:

 Diego Azócar (* 1988), argentinischer Biathlet
 Rubén Azócar (1901–1965), chilenischer Schriftsteller